Osoby o nazwisku Hosaka:
 Ken Hosaka – japoński zapaśnik
 Tsukasa Hosaka – japoński piłkarz